Julius Fučík es el nombre de:

 Julius Fučík (periodista) (1903–1943), periodista checo y líder al frente de la resistencia Antinazi.
 Julius Fučík (compositor) (1872–1916), compositor y director de bandas militares checo.